Talent steht für:

 eine Begabung
 Talent (Einheit), antike Massen- und Währungseinheiten
 neuzeitliche Währungseinheiten, siehe Liste der Regionalgelder
 Talent (Oregon), Ort im Jackson County
 Talent (Fluss), Nebenfluss der Orbe im Kanton Waadt, Schweiz
 Talent (Kartoffel), eine mehligkochende Speisekartoffelsorte
 Bombardier Talent, Eisenbahn-Triebwagenfamilie von Bombardier
 Talent (Tschechow), eine Kurzgeschichte des russischen Schriftstellers Anton Tschechow
 in Japan und Korea bezeichnet der Begriff Fernsehschauspieler

Schiffe:
 HMS Talent (P337), britisches U-Boot
 Zwaardvis (Schiff, 1943), niederländisches U-Boot, als britische Talent auf Kiel gelegt

Personen:
 Jim Talent (* 1956), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Billy Talent, Rockband
 Talenti
 Tallent
 Talento

Abkürzung